Het seizoen 1981/82 was de 71ste editie van de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De Bundesliga begon op 14 augustus 1981 en eindigde op 25 mei 1982. Rapid Wien won de titel voor de 26ste keer in de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Rapid Wien || 36 || 18 || 11 || 7 || 69 || 43 || +26 || 47 
|- style="background:#ddddff;"
| 2 || Austria Wien || 36 || 18 || 8 || 10 || 54 || 32 || +22 || 44 
|- style="background:#CCF2FF;"
| 3  || Grazer AK || 36 || 16 || 6 || 14 || 40 || 47 || –7 || 38 
|- style="background:#CCF2FF;"
| 4  || FC Admira/Wacker || 36 || 14 || 8 || 14 || 52 || 59 || –7 || 36 
|-
| 5  || SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol || 36 || 14 || 7 || 15 || 60 || 52 || +8 || 35 
|-
| 6  || SK Sturm Graz || 36 || 14 || 5 || 17 || 53 || 62 || –9 || 33 
|-
| 7  || Wiener Sport-Club || 36 || 12 || 9 || 15 || 49 || 61 || –12 || 33 
|-
| 8  || SK VOEST Linz || 36 || 12 || 8 || 16 || 38 || 41 || –3 || 32
|-
| 9  || SV Casino Salzburg || 36 || 11 || 9 || 16 || 48 || 55 || –7 || 31 
|-
| 10  || LASK Linz || 36 || 12 || 7 || 17 || 36 || 47 || –11 || '31 
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1981/82